Рынга́ч — топоним:

 Рынгачь — село в Единецком районе Молдавии
 Рынгач — село в Новоселицком районе Черновицкой области Украины
 Рынгач — река в Черновицкой области Украины